Van Allen pode se referir a:
 James Van Allen (1914-2006), físico estadunidense. 
 Cinturão de Van Allen, região formada por partículas carregas ao redor da Terra, descoberta pelo físico James Van Allen.

Desambiguação